MASA steht als Abkürzung für:

 Marché des Arts du Spectacle Africain, eine in Abidjan ansässige Kulturförderorganisation der Organisation internationale de la Francophonie
 Martial Arts in South Africa, eine Suborganisation für Kampfsportarten im staatlichen South African Sports Confederation and Olympic Committee
 MASA Israel bzw. Masa Israel Journey, eine Bildungsorganisation in Israel
 Medical Association of South Africa, ehemalige medizinische Berufsorganisation, 1998 umbenannt in South African Medical Association 
 Missionarische Aktionen in Südamerika, siehe Europäisch-Baptistische Mission
 Mosaic Association of South Africa, eine Künstlervereinigung in Südafrika
 Musicians Association of South Africa, eine Interessensvertretung südafrikanischer Berufsmusiker
 Muslim Association of South Africa, eine religiöse Non-Profit-Organisation in Südafrika mit sozialen, bildungsorientierten und kulturellen Angeboten

Geografische Objekte:
 Masa (Saaremaa), Ort in der Landgemeinde Saaremaa, Estland
 Masa, eine der indonesischen Batu-Inseln bei Sumatra
 Maša, eine Region im westlichen Kleinasien zur Zeit des Hethiterreichs
 Masá, Ort im Südosten von Äquatorialguinea

Personen:
 Masa Takayama (* 1954), japanischer Koch
 Masa Yamamoto (* 1965), japanischer Baseballspieler 
 Gioachimo Masa (1783–1865), Schweizer Politiker
 Nakayama Masa (1891–1976), japanische Politikerin 

Sonstiges:
 (19618) Maša, Asteroid des Hauptgürtels
 Masa de Maíz, ein speziell zubereitetes Maismehl
 Masa (Unternehmen), Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Andernach

Siehe auch:
 NISI MASA, europäisches Netzwerk zur Förderung des jungen Films
 La-Masa-Klasse, Klasse von acht Zerstörern der italienischen Regia Marina
 Massa, Begriffsklärungsseite

Abkürzung